

Antropologia 
 Volk – termine giuridico che indica l'insieme delle persone fisiche che sono in rapporto di cittadinanza con uno Stato

Astronomia 
 6189 Völk – asteroide della fascia principale

Politica 
 Het Volk – partito politico del Transvaal fondato nel maggio 1904 sotto la leadership di Louis Botha e del suo vice Jan Smuts

Persone 
 Douglas Volk (1856-1935) – pittore statunitense
 Hermann Volk (1903-1988) – cardinale e vescovo cattolico tedesco
 Ihor Petrovyč Volk (1937-2017) – cosmonauta e pilota collaudatore sovietico
 Rita Volk (1990) – attrice uzbeka con cittadinanza statunitense
 Rodolfo Volk (1906-1983) – calciatore italiano